Альфонса Муттатхупадатху, монашеское имя — Альфонса Непорочного Зачатия (,) — святая Сиро-малабарской католической церкви, первая индианка, канонизированная Католической церковью.

Биография 
Родилась в бедной семье из народа малаялам. В 1927 году, когда ей было 17 лет, вступила в орден святой Клары (женская ветвь францисканцев), где приняла имя Альфонса. В мае 1929 года стала преподавать в средней школе. Первые временные обеты приняла в 1931 году, 12 мая 1936 года приняла постоянные монашеские обеты.

14 июня 1939 года заболела пневмонией, которая сильно повлияла на её здоровье. Из-за болезни Альфонса была вынуждена оставить преподавательскую деятельность в школе. Болезнь прогрессировала и Альфонса умерла 28 июля 1946, в возрасте 35 лет. Похоронена в Бхарананганам (Bharananganam), штат Керала.

В Индии среди католиков Сиро-малабарской церкви широко распространено почитание мощей св. Альфонсы.

Прославление 
8 февраля 1986 года была беатифицирована вместе с блаженным Куриакос Элиас Чавара римским папой Иоанном Павлом II. Канонизирована папой Бенедиктом XVI 12 октября 2008 года вместе с Нарцисой де Хесус Мартильо-и-Моран.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Бенедиктом XVI

Примечания

Ссылки 
 Сайт о святой
 St. Alphonsa Anna Muttathupadam of the Immaculate Conception, F. C. C. 
 http://www.alphonsa.net/ 
 Индекс святых
 проповедь римского папы Иоанна Павла II во время процесса беатификации св. Альфонсы

Католические святые
Клариссинки
Святые Индии
Святые францисканцы
Беатифицированные Иоанном Павлом II
Канонизированные Бенедиктом XVI
Канонизированные в XXI веке